USS Cincinnati je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Cincinnati (1862)
 USS Cincinnati (C-7) 
 USS Cincinnati (CL-6) 
 USS Cincinnati (SSN-693)

Cincinnati